Itzhak Cohen – calciatore israeliano (n. 1983).
Itzhak Cohen – calciatore israeliano (n. 1990).
Itzhak Cohen – cestista israeliano (n. 1968).
Itzhak Cohen – politico israeliano (n. 1951).
Itzik Cohen – attore israeliano (n. 1968).